Elias Fausto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Elias Fausto (ort), São Paulo, 
 Elias Fausto (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar